Garroni ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Garroni (1925–2005), italienischer Philosoph und Schriftsteller
 Eugenio Camillo Garroni (1852–1935), italienischer Diplomat
 Guglielmo Garroni (1924–2002), italienischer Kameramann und Regisseur
 Romolo Garroni (1915–2006), italienischer Kameramann
 Stefano Garroni (1939–2014), italienischer Philosoph